Andrzej I – król Węgier z dynastii Arpadów, zm. 1060/1061
 Andrzej I Bogolubski – książę ruski z dynastii Rurykowiczów, zm. 1174
 Andrzej I – biskup płocki, zm. 1244
 Andrzej I Górka – kasztelan poznański, kasztelan kaliski, zm. 1551